Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih 1981 je bilo šesto Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki je potekalo 27. februarja 1981 na Letalnici Heini Klopfer v Oberstdorfu, Zahodna Nemčija. Zlato medaljo je osvojil Jari Puikkonen, srebrno Armin Kogler, bronasto pa Tom Levorstad.

Rezultati

Viri 
 Rezultati na fis-ski.com
 Rezultati na skokinarciarskie.pl

1981
1981 v športu
Športne prireditve v Nemčiji
Oberstdorf